Gros är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine-Jean Gros
 Baptiste Gros
 Jean-Baptiste Louis Gros
 Piero Gros

Efternamn